National Monument (engl.) steht für:

 allgemein Denkmale nationaler Bedeutung, siehe Kulturgut nationaler Bedeutung
 speziell Bauten als Erinnerungsort für die Idee der Nation, siehe Nationaldenkmal

Schutzkategorien – zu den Objekten siehe jeweils dort:
 National Monument (Irland), Schutzkategorie in Irland 
 National Monument (Singapur), Schutzkategorie in Singapur 
 National Monuments in den Vereinigten Staaten, Schutzkategorie

geographische Objekte des Namens:
 National Monument (Malaysia), Bauwerk in Kuala Lumpur
 National Monument of Scotland, Bauwerk in Edinburgh

Siehe auch:
 Nationalmonument – ein Überblick, auch zu anderen Sprachen

en:National monument